Gollum peut désigner :
 Gollum, un personnage imaginaire du roman Le Seigneur des Anneaux ;
 Gollum, un genre de requins, avec notamment l'espèce Gollum attenuatus ;
 Gollum le logiciel wiki utilisé par service d'hébergement GitHub.
 Ingerophrynus gollum, un amphibien.

simple:Middle-earth characters#Gollum